Santa Mariña de Froxais es un lugar situado en la parroquia de San Martiño, del municipio de Viana del Bollo, en la provincia de Orense, Galicia, España.

Referencias

Enlaces externos 

Localidades de Viana del Bollo